

Geografia 
 Regno Unito
 Appleton – villaggio della parrocchia civile di Appleton-with-Eaton, Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Appleton – città della Contea di Knox, Maine
 Appleton – città della Contea di Swift, Minnesota
 Appleton – capoluogo della Contea di Outagamie, Wisconsin

Persone
 Charles-Louis Appleton – giurista francese
 Edward Victor Appleton – fisico britannico
 Lloyd Appleton – lottatore statunitense
 Michael Appleton – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Natalie Appleton – cantante canadese
 Nicole Appleton – cantante, conduttrice televisiva e attrice canadese

Altro 
 Appleton – cratere lunare
 Appleton – gruppo musicale canadese
 D. Appleton & Company – casa editrice statunitense